Сергей Кукушкин: Кукушкин, Сергей Арсеньевич (род. 1954) — российский физик и химик.
 Кукушкин, Сергей Михайлович (род. 1985) — российский хоккеист.